Der Ford EcoSport ist ein Mini-SUV, der zwischen 2003 und 2021 von Ford in Brasilien hergestellt wurde und einer der Bestseller von Ford in Mexiko, Argentinien und Brasilien war. Ford bietet die zweite Modellgeneration seit Mitte 2014 auch in Europa an, die seit 2017 in Craiova hergestellt wird. Im Laufe des Jahres 2023 soll auch dort die Produktion beendet werden.

EcoSport (2003–2012) 

Die erste Generation des Ford EcoSport basierte auf dem europäischen Ford Fusion. Sie war mit vier verschiedenen Reihenvierzylindermotoren erhältlich:

 1,0-Liter-Zetec 8V Turbo mit 70 kW/95 PS (bis 2006)
 1,6-Liter-Duratec 8V mit 82 kW/111 PS (für Benzin- und Ethanolbetrieb in Brasilien) 
 2,0-Liter-Duratec 16V mit 107 kW/145 PS
 1,4-Liter-Duratorq-Diesel, 50 kW/68 PS (nur für Export)

Alle Modelle hatten serienmäßig Frontantrieb und ein manuelles Schaltgetriebe. Den Zweiliter-Motor gab es auch mit vierstufigem Automatikgetriebe und Allradantrieb. Bei diesem konnte der Fahrer über ein elektronisch geregeltes System vom Armaturenbrett aus den Hinterradantrieb zuschalten.

Seit der Einführung verkaufte sich der EcoSport gut und tauchte regelmäßig in der Liste der zehn meistverkauften Fahrzeuge in Brasilien auf. Insgesamt wurden in Süd- und Mittelamerika von 2003 bis 2012 mehr als 700.000 Fahrzeuge verkauft.

Ende 2007 wurde der EcoSport überarbeitet, wobei im Wesentlichen die Fahrzeugfront modernisiert wurde und so den Ford-Pickups und dem brasilianischen Fiesta ähnlicher sah. Rücklichter und Innenausstattung wurden ebenfalls verändert.

EcoSport (seit 2012) 

Die zweite Generation des EcoSport basiert auf der Plattform der siebten Modellgeneration des Ford Fiesta und wurde im Januar 2012 auf der Neu Delhi Auto Expo präsentiert. Die Fahrzeuge wurden bei Ford do Brasil in Camaçari, in Chennai (Indien), Chongqing (China), Rayong (Thailand) und Nabereschnyje Tschelny (Russland) gefertigt und auf 100 verschiedenen Märkten angeboten. Die gesamte Modellentwicklung wurde vom italienischen Designstudio Vercarmodel Saro in Orbassano durchgeführt.

Am 25. Februar 2013 präsentierte Ford erstmals die europäische Version des neuen EcoSport auf dem GSMA Mobile World Congress in Barcelona. Angetrieben wird diese Version von dem gleichen 1,0-Liter-EcoBoost-Motor, der auch im Ford Focus und im Ford B-MAX erhältlich ist. Zusätzlich sind ein 1,5-Liter-Ottomotor mit 82 kW (112 PS) und ein 1,5-Liter-Turbodieselmotor mit 66 kW (90 PS) erhältlich. Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über ABS, ESP. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe ist zudem ein Berganfahrassistent serienmäßig vorhanden.

Seit dem 28. Juni 2014 ist der EcoSport auch in Europa erhältlich.

Modellpflegen 
Die zweite Generation des EcoSports erhielt in Europa ihre erste größere Überarbeitung 2015. Auf dem Autosalon Genf wurde erstmals ein seriennahes Konzeptfahrzeug mit den Änderungen gezeigt, die im Sommer bei den Serienmodellen einflossen. Äußerlich zählte zu den wichtigsten Änderungen, dass das an der Hecktür angebrachte Reserverad nun auf Wunsch entfallen konnte (entsprechende Fahrzeuge haben eine Hecktür mit einer Einbuchtung für das Kennzeichen und ein Markenlogo oberhalb dieses Bereichs). Die Karosserie wurde um 10 Millimeter tiefergelegt, das Fahrwerk erhielt ebenso wie das Elektronische Stabilitätsprogramm und die Servolenkung eine neue Abstimmung. Im Innenraum gab es eine höhere Anzahl an Chromumrandungen und der Handbremshebel wurde an eine andere Position gesetzt. Die Leistung des 1,5-Liter-Turbodieselmotors wurde auf 70 kW (95 PS) erhöht.

Im Herbst 2017 folgte ein zweites Facelift. Hierbei erhielt die Front einen Trapezkühlergrill ähnlich zu den restlichen PKW von Ford Europa. Geschäumte Kunststoffe werden nun am Armaturenträger eingesetzt und beim Infotainmentsystem sind größere Bildschirme erhältlich. Der 1,5-Liter-Ottomotor ist entfallen und der 1,5-Liter-Turbodieselmotor ist zunächst in 2 Versionen mit 74 kW (100 PS) und 92 kW (125 PS) erhältlich. Mittlerweile gibt es den 1,5-Liter-Turbodieselmotor 92 kW (125 PS) auch mit Allradantrieb. Die Fertigung findet seit 2017 bei Ford Romania statt.

Außenfarben 
Normalfarben:
 Blazer-Blau
 Frost-Weiß (gegen Mehrpreis)
Race-Rot (gegen Mehrpreis)
Iridium-Schwarz (Mica-Lackierung, gegen Mehrpreis)

Metallic-Lackierung (alle gegen Mehrpreis):
 Polar-Silber
 Calypso-Orange
Magnetic-Grau
Urban-Beige
Canyon-Braun
Saphir-Blau
Ruby-Rot (spezielle Metallic-Lackierung)
Arktis-Weiß (spezielle Metallic-Lackierung)

Es ist möglich, das Dach in einer Kontrastfarbe zu bestellen. Dies ist Serienausstattung beim Ford EcoSport ST-Line und Wunschausstattung bei Ford EcoSport Titanium.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2013 und 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 100.337 EcoSport neu zugelassen. Mit 26.767 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi